Кактус может означать следующее:
 Кактус (лат. Cactaceae) — семейство многолетних суккулентных цветковых растений из порядка Гвоздичноцветные.
 Кактус (теория графов) — это связный граф, в котором любые два простых цикла имеют не более одной общей вершины.
 Кактус (РЛС) — радиолокационная станция.
 «Кактус» () — позывной авиакомпании US Airways с 2005 года.
 America West Airlines — до слияния данный позывной относился к ней.

См. также 
 Кактус (фильм)